Nail steht für: 

 Nail (Einheit), angloamerikanisches Längenmaß, 16. Teil eines Yard 
 Nail (Vorname), männlicher Vorname

Nail ist der Familienname folgender Personen:
 Bethanie Nail (* 1956), australische Sprinterin
 David Nail (* 1979), US-amerikanischer Countrysänger
 Jimmy Nail (* 1954), britischer Schauspieler und Sänger
 Louis Nail (1864–1920), französischer Politiker

NAIL steht als Abkürzung für:
 NASA Artificial Intelligence Language, Projektname für die Programmiersprache CLIPS, siehe CLIPS #Historisches
 Nucleic Acid Isotope Labeling, Methode der Massenspektrometrie, siehe NAIL-MS

Siehe auch:
 Nail Within, israelische Melodic-Death-Metal-Band
 Blue Nail, militärischer Kommando- und Patrouillenwettkampf
 Ouled Nail, arabische Stammeskonföderation
 Rusty Nail, alkoholhaltiger Cocktail
 Nails

Abkürzung